Currituck bezeichnet:

 Currituck (North Carolina), Ortschaft im Currituc County, North Carolina, Vereinigte Staaten
 Currituck County, County im Bundesstaat North Carolina der Vereinigten Staaten
 Currituck-Insel, Insel des Highjump-Archipels vor der Küste des Wilkeslands, Antarktika
 USS Currituck (AV-7), Flugzeugmutterschiff der United States Navy